Kalunga (empresa) - empresa brasileira do ramo de papelarias e informática
Kalunga (escritor) - nome pelo qual é conhecido o escrito Carlos Heráclito Mello Neves
Kalungas -  nome atribuído a descendentes de escravos fugidos e libertos

Outro 
 Calunga (desambiguação)

Desambiguação